Carina Vogt (ur. 5 lutego 1992 w Schwäbisch Gmünd) – niemiecka skoczkini narciarska, zawodniczka klubu SC Degenfeld. Pierwsza w historii mistrzyni olimpijska w skokach narciarskich kobiet (2014), pięciokrotna medalistka mistrzostw świata (dwa złote medale w konkursach indywidualnych, dwa złote medale i jeden brązowy w konkursach drużyn mieszanych), dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów (srebrny medal w konkursie drużynowym i brązowy w indywidualnym).

Przebieg kariery 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała w 2004 w zawodach FIS w Meinerzhagen.

Po raz pierwszy na podium Pucharu Kontynentalnego stanęła w 2008 w Baiersbronn, gdzie zajęła 3. miejsce. Pierwsze zwycięstwo odniosła na tej samej skoczni w 2010.

7 stycznia 2012 w Hinterzarten zadebiutowała podczas drugiego w historii konkursu Pucharu Świata kobiet w Hinterzarten, zajmując 35. miejsce. Dnia następnego, na tej samej skoczni, zdobyła pierwsze punkty w PŚ plasując się na 30. pozycji.

Po raz pierwszy na podium Pucharu Świata stanęła 10 lutego 2013 w Zaō.

Jest czterokrotną mistrzynią świata i pierwszą w historii mistrzynią olimpijską w skokach narciarskich kobiet.

W maju 2022 poinformowała o zakończeniu kariery sportowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty C. Vogt na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Vogt na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty C. Vogt na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie fis-ski.com 
 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Urodzeni w 1992
Niemieckie skoczkinie narciarskie
Niemieccy medaliści olimpijscy
Mistrzowie świata w skokach narciarskich
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018